Hautmont és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 15.190 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Kalisz
  Halver

Personatges il·lustres 
 Tokia Saïfi (1959-), eurodiputada.

Referències 

Municipis del Nord